1. slovenská futbalová liga (2021/2022) (znana jako Fortuna liga ze względów sponsorskich)
była 29. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Słowacji.
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 23 lipca 2021 do 21 maja 2022, rozegrały 32 kolejki meczów. Sezon zakończyły baraże o miejsce w Lidze Konferencji Europy.
Slovan Bratysława zdobył czwarty tytuł z rzędu, a 12. w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Konferencji Europy 
DAC Dunajská Streda wygrała 2:1 z AS Trenčín finał baraży o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2022/2023.

Drabinka

Półfinał

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fortunaliga.sk

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Fortuna Liga - rsssf
 Fortuna Liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Slowackiego Związku Piłki Nożnej
 Strona domowa 1. Ligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 na Słowacji
2022 na Słowacji